INZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di In Salah (Algeria)
 inz – codice ISO 639-3 della lingua ineseña